Булаевская городская администрация () — административная единица в составе района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр — город Булаево.

Население — 9086 человек (2009, 10359 в 1999, 12488 в 1989).

В состав городской администрации была включена территория ликвидированного Медвежинского сельского совета (село Медвежка). Поселок Остановочный пункт 27032 км был ликвидирован.

Состав 
В состав округа входят такие населенные пункты:

Примечания 

Сельские округа района Магжана Жумабаева